Sziklai ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Sziklai (* 1914; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler 
 George Clifford Sziklai (1909–1998), ungarisch-US-amerikanischer Elektronikingenieur